A 2006-2007 bajnokságot a Debrecen nyerte meg, és ezzel történelmet írt, mert elsőként sikerült vidéki csapatként háromszor egymás után bajnokságot nyernie.
A bajnokság érdekessége volt még, hogy a Ferencváros története során először nem volt tagja az élvonalnak. A korszerűtlen és felelőtlen gazdálkodás miatt az egyesület gazdasági helyzete katasztrofálissá vált. Az MLSZ eljárásának következtében a futballcsapat 2006-ban az NB.II-be került, ott azonban nem nyújtott megfelelő teljesítményt az első két évben, ezért három szezont is eltöltött a másodosztályban.

A végeredmény 

A bajnok Debreceni VSC játékosai:
Csernyánszki Norbert (17), Balogh János (10), Sandro Tomić (3, horvát), kapusok,
Balogh Zoltán (2), Bernáth Csaba (24), Bíró Péter (4), Igor Bogdanović (10, szerb), Böőr Zoltán (2), Bojan Brnović (10, szerb), Dombi Tibor (24), Dzsudzsák Balázs (23), Éger László, (2), Halmosi Péter (16), Hegedűs Gyula (1), Thierry Issiémou (3, gaboni), Kiss Zoltán (26), Komlósi Ádám (23), Leandro de Almeida (26, brazil-magyar), Madar Csaba (6), Mészáros Norbert (21), Rezes László (5), Sándor Tamás (23), Ibrahima Sidibe (27, szenegáli), Szatmári Csaba (11), Szilágyi Péter (3), Aco Stojkov (10), Szűcs István (29), Takács Zoltán (6), Jimmy Jones Tchana (5, francia-kameruni), Marco Túlio (5, brazil), Virág Béla (12), Dragan Vukmir (24, szerb), Zsolnai Róbert (24)

Edzők: Supka Attila (1–2. forduló), Miroslav Beránek (3-30. forduló)

Kereszttáblázat

Díjak

Fordulók 
1–3. forduló

4–6. forduló

7–9. forduló

10–12. forduló

13–15. forduló

16–18. forduló

19–21. forduló

22–24. forduló

25–27. forduló

28–30. forduló

Helyezések fordulónként 
A csapatok helyezései fordulóként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Góllövőlista

Csapatok

Edzőváltások 
Budapest Honvéd:
 Aldo Dolcetti helyett Supka Attila, 9. forduló után

Debreceni VSC:
 Supka Attila helyett Miroslav Beránek, 2. forduló után

Diósgyőri VTK:
 nem volt

FC Fehérvár: 
 Csertői Aurél helyett Németh Zoltán (megbízott), 9. forduló után
 Németh Zoltán helyett Marijan Vlak, 10. forduló után

FC Sopron: 
 Selymes Tibor helyett Roberto Landi, 2. forduló után
 Roberto Landi helyett Selymes Tibor, 5. forduló után
 Selymes Tibor helyett Csertői Aurél, a 15. forduló után.
 Csertői Aurél helyett Dario Bonetti

FC Tatabánya:
 Sisa Tibor helyett P. Nagy László (megbízott), a 21. forduló után
 P. Nagy László helyett Tornyi Barnabás

Győri ETO:
 Pajkos János helyett Reszeli Soós István (megbízott), a 16. forduló után
 Reszeli Soós István helyett Klement István, a 17. forduló után

Kaposvári Rákóczi:
 nem volt

MTK:
 nem volt

Paks:
 nem volt

Pécsi MFC:
 Keszei Ferenc helyett Szabados József (játékos) az utolsó előtti fordulóban

REAC:
 Urbán Flórián helyett Aczél Zoltán, 4. forduló után

Újpest FC:
 Bicskei Bertalan* helyett Valére Billen, a szezon kezdete előtt
 Valére Billen helyett Urbányi István

Vác:
 Gergely Károly helyett Nicola Scitta a 18. forduló után

Vasas: 
 nem volt

ZTE: 
 Simon Antal helyett Nagy Tamás

*Bicskei Bertalan bár a bajnokságban nem ült a kispadon, de a felkészülést a bajnokságra vele végezte el a csapat, s közvetlenül a szezon előtt állították fel a kispadról.

Források 
 IFFHS
 Nemzeti sport

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1